Straub ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Agnes Straub (1890–1941), deutsche Schauspielerin
 Albert von Straub (1870–1933), Generalmajor der k.u.k. Armee
 Alexander Straub (* 1983), deutscher Stabhochspringer
 Andreas Straub (* 1984), deutscher Betriebswirt und Buchautor
 Anja Straub (* 1968), Schweizer Degenfechterin
 Anton Straub (1852–1931), Jesuit, Dogmatikprofessor, theologischer Schriftsteller

B 
 Bendicht Straub (1787–1868), Schweizer Politiker
 Bernd F. Straub (* 1973), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Bernhard Straub (* 1964), deutscher Fagottist
 Brúnó Straub (1914–1996), ungarischer Ministerpräsident

C 
 Christian Markle Straub (1804–1860), US-amerikanischer Politiker
 Christof Straub (* 1969), österreichischer Gitarrist, Songwriter und Komponist
 Christoph Straub (* 1961), deutscher Mediziner und Krankenkassenmanager

D 
 Daniel Straub (1815–1889), deutscher Metallwarenfabrikant, Begründer der Württembergischen Metallwarenfabrik
 Dieter Straub (1934–2017), deutscher Thermodynamiker und Hochschullehrer

E 
 Eberhard Straub (* 1940), deutscher Historiker und Publizist
 Elsbeth Straub (* 1979), niederländische Biathletin und Skilangläuferin
 Emma Straub (* 1980), US-amerikanische Autorin
 Erich Straub (1885–1945), deutscher Mediziner und Euthanasietäter
 Erich Straub (Manager), deutscher Manager
 Eugen Straub (1869–1943), österreichischer Militär, Generalmajor der k.u.k. Armee

F 
 Franz Straub (1889–1977), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Friedrich Straub (1951–2016), deutschamerikanischer Ingenieur, Aerodynamiker und Wirtschaftsmanager

G 
 Gabriele Kett-Straub (* 1964), deutsche Rechtswissenschaftlerin

H 

 Harriet Straub (1872–1945), deutsche Ärztin und Schriftstellerin
 Hausi Straub (* 1928), Schweizer Akkordeon- und Schwyzerörgelispieler
 Heinrich Straub (1838–1876), württembergischer Metallwarenfabrikant
 Heinrich Straub (Geistlicher) (1917–2003), römisch-katholischer Geistlicher und Domkapitular in Bamberg
 Hermann Straub (1882–1938), deutscher Mediziner

I 
 Irène Straub (* 1971), Schweizer Musicalsängerin und Gesangspädagogin

J 
 Jacqueline Straub (* 1990), deutsch-schweizerische Theologin und Autorin
 Jean-Marie Straub (1933–2022), französischer Regisseur, siehe Straub-Huillet
 Joachim Straub (1907–1995), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg

 Johannes Straub (1912–1996), deutscher Althistoriker
 Josef Ignaz Straub (1773–1850), Kronenwirt aus Hall in Tirol und Freiheitskämpfer des Jahres 1809
 Joseph Straub (1911–1987), deutscher Biologe, Botaniker und Züchtungsforscher
 Joseph Wendolin Straub (1800–1869), Schweizer Lehrer und Autor
 Juliane Straub (* 1984), deutsche Triathletin, siehe Juliane Koschel
 Jürgen Straub (* 1953), deutscher Leichtathlet
 Jürgen Straub (Psychologe) (* 1958), Schweizer Psychologe, Sozialwissenschaftler und Kulturwissenschaftler

K 

 Konrad Straub (* 1938), Schweizer Autor christlicher Hörspiele und Bücher

L 
 Laurens Straub (1944–2007), niederländischer Drehbuchautor, Dramaturg, Regisseur und Produzent
 Lorenz Wilhelm Straub (1839–1926), deutscher Lehrer und Philologe
 Ludwig Straub (1905–1976), deutscher Maler

M 
 Maria Elisabeth Straub (Maria Elisabeth Franck; 1943), deutsche Schriftstellerin
 Marianne Straub (1909–1994), Schweizer Textildesignerin
 Melanie Straub (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Mike Straub (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler

N 
 Natalia Straub (* 1978), ukrainisch-deutsche Schachspielerin
 Nikolaus Straub (um 1415–nach 1499), deutscher Notar und Bibelübersetzer

O

P 

 Philipp Straub (* 1974), österreichischer Musiker, DJ, Veranstalter, Produzent
 Philipp Jakob Straub (1706–1774), deutscher Bildhauer

R 
 Rainer H. Straub (* 1960), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Ramona Straub (* 1993), deutsche Skispringerin
 René Straub (* 1947), deutscher Konzeptkünstler

 Roderich Straub (1847–1925), Jurist und Landeskommissär
 Rolf E. Straub (1920–2011), deutscher bildender Künstler und Hochschullehrer
 Rudolf Straub (* 1935), Schweizer Fußballspieler
 Rudolph Straub (* 1952), Schweizer Schauspieler
 Ruwen Straub (* 1993), deutscher Schwimmsportler

S 
 Sarah Straub (* 1986), deutsche Singer-Songwriterin
 Sebastian Straub (1810–1883), deutscher Jurist und Politiker
 Siegfried Straub (1894–1915), deutscher Dichter
 Simon Straub (1662/1663–1730), deutscher Geigenbauer
 Stephan Straub (* 1971), deutscher Torwart

T 
 Teresa Straub (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Theodor Straub (* 1930), deutscher Historiker
 Thomas Straub (* 1973), deutscher Ökonom und Universitätsprofessor
 Torsten Tristan Straub (* 1964), deutscher Jurist und Professor

V 
 Vroni Straub-Müller (* 1963), Schweizer Politikerin (CSP)

W 
 Walter Straub (Langer Dunninger; 1925–1986), Mitte des 20. Jahrhunderts größter Mann Europas (2,42 m) 
 Walter E. Straub (* 1942), österreichischer Manager
 Walther Straub (1874–1944), deutscher Pharmakologe

 Wilfried Straub (1939–2016), deutscher Fußballfunktionär
 Wilhelm Straub (1900/1901–1980), deutscher Erziehungswissenschaftler, Verfasser schulischer Lehrwerke und Hochschullehrer
 Wolfgang Straub (Mediziner) (1920–1993), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer  
 Wolfgang Straub (* 1969), Schweizer Jurist und Fotograf

Z 
 Zoë Straub (* 1996), österreichische Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch 
 Straub (Film), deutscher Dokumentarfilm des bildenden Künstlers und Filmemachers Stefan Hayn von 2014
 Robert Straub GmbH, deutsche Autovermietung
 Straub-Verpackungen, deutscher Verpackungshersteller
 (6147) Straub, Asteroid des Hauptgürtels

Weblinks 
Straub bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname